Хирургия:
 Хирургия — область медицины.
 Хирургия (топология) или перестройка Морса — преобразование гладких многообразий в математике.
 Хирургия (журнал) — медицинский журнал, издающийся с 1925 года.
 Хирургия (рассказ) — рассказ А. П. Чехова.
 Хирургия (фильм) — название нескольких художественных фильмов.

См. также 
 Хирург (значения)
 Хирургический инструмент
 Хирургическое лечение
 Хирурговые

Примечания